Лозоватка () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 237 человек. Почтовый индекс — 27613. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522581205.

Местный совет 
27613, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Лозоватка, ул. Ленина, 1

Примечания

Ссылки 
 Лозоватка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Кропивницкого района